Tsedenbal ist der Familienname folgender Personen:
 Jumdschaagiin Tsedenbal (1916–1991), mongolischer Politiker
 Norjmoo Tsedenbal (* 1988), mongolischer Fußballspieler
 Tumenjargal Tsedenbal (* 1989), mongolischer Fußballspieler